New Adventures, een Nederlandse bluesrockband
Ook:
The New Adventures of Batman, een animatieserie uit de Verenigde Staten
The New Batman Adventures, een animatieserie uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Charlie Chan, een politieserie uit Groot-Brittannië
The New Adventures of Gilligan, een animatieserie uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Old Christine, een sitcom uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Robin Hood, een televisieserie uit Frankrijk en de Verenigde Staten
Lois & Clark: The New Adventures of Superman, een televisieserie uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Superman (animatieserie), een animatieserie uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Zorro (1981), een animatieserie uit de Verenigde Staten
The New Adventures of Zorro (1997), een animatieserie uit de Verenigde Staten